Onkokepon är ett släkte av kräftdjur. Onkokepon ingår i familjen Bopyridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Gråsuggor och tånglöss
Onkokepon